«Физика или химия»  — испанский молодёжный телесериал о жизни учеников и преподавателей колледжа «Сурбаран».

Сезоны

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Сезон 4

Сезон 5

Сезон 6

Сезон 7

Ссылки 
 Список серий на сайте The Internet Movie Database
 Аудитория сериала по сериям на сайте FormulaTV.com

Физика или химия